Francesco Di Cristina – mafioso italiano
Giovanni Di Cristina – pediatra italiano
Giuseppe Di Cristina – mafioso italiano
Salvatore Di Cristina – arcivescovo cattolico italiano